Ме́рфи, или Мёрфи (; ), — фамилия ирландского происхождения, англизированная версия ирландских фамилий Ó Murchadha («потомок Murchadh», потомок военного моряка), и Mac Murchaidh («сын Murchadh», сын военного моряка).

Известные носители

А 
 Мерфи, Алелия (1905—2019) — американская долгожительница.
 Мёрфи, Анна (род. 1989) — швейцарская музыкант и звукорежиссёр.
 Мерфи, Аннализ (род. 1990) — ирландская яхтсменка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.

Б 
 Мерфи, Байрон (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Мерфи, Брайан (род. 1983) — ирландский футболист, вратарь.
 Мёрфи, Бренда (род. 1958) — канадский политик.
 Мерфи, Бриттани (1977—2009) — американская киноактриса и певица.

Г 
 Мёрфи, Генри (1882—1942) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Д 
 Мерфи, Джейкоб (род. 1995) — английский футболист.
 Мерфи, Джейми (род. 1989) — шотландский футболист.
 
 Мерфи, Дженис (1942—2018; более известная как Камерон, Джан) — австралийская пловчиха, тренер по плаванию.
 Мерфи, Джеф (1938—2018) — новозеландский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Мерфи, Джим (род. 1967) — британский политик.
 Мерфи, Джимми (1910—1989) — валлийский футболист и футбольный тренер.
 
 
 Мерфи, Джордж (1902—1992) — американский танцор, актёр, лауреат премии «Оскар».
 Мерфи, Джош (род. 1995) — английский футболист, вингер футбольного клуба «Норвич Сити».
 Мерфи, Дон (род. 1967) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Мерфи, Донна (род. 1959) — американская актриса и певица.
 Мерфи, Дэвид (род. 1984) — английский футболист.
 Мерфи, Дэнни (род. 1977) — английский футболист, известный по выступлениям за «Ливерпуль».
 Мерфи, Дэрил (род. 1983) — ирландский футболист.

К 
 
 Мёрфи, Клейтон (род. 1995) — американский бегун на 800 метров, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Мерфи, Кэлвин (род. 1948) — американский баскетболист.
 Мерфи, Киллиан (род. 1976) — ирландский актёр театра и кино.
 Мерфи, Коннор (род. 1993) — канадский хоккеист, защитник.
 Мерфи, Кори (род. 1978) — канадский хоккеист, чемпион мира 2007 года в составе сборной Канады.
 
 Мерфи, Кэрил (род. 1946) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии.
 Мерфи, Кэролин (род. 1973) — американская топ-модель.

Л 
 Мерфи, Лизанн (род. 1984) — канадская баскетболистка.
 Мерфи, Ли Рой (род. 1958) — американский боксёр-профессионал.
 Мерфи, Лэрри (род. 1961) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

М 
 Мерфи, Майк (род. 1989) — канадский хоккеист, вратарь.
 Мерфи, Майкл (1976—2005) — американский военный.
 Мерфи, Морис (1935—2010) — английский трубач.
 :
 Мёрфи, Мэри (1931—2011) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1958) — американская хореограф, чемпионка спортивных бальных танцев, судья франшизы «Итак, ты думаешь, что умеешь танцевать».

О 
 Мерфи, Оди (1924—1971) — американский военный и киноактёр, награждён Медалью Почёта.
 Мерфи, Оукс (1849—1908) — американский политик, 10-й и 14-й губернатор Территории Аризона.

П 
 Мерфи, Пат (род. 1955) — американская писательница-фантаст.
 Мерфи, Питер (род. 1957) — английский музыкант, вокалист группы Bauhaus.
 Мерфи, Пол (род. 1983) — ирландский политик-троцкист, член Европарламента, представляет Социалистическую партию Ирландии.

Р 
 
 Мерфи, Ричард (род. 1931) — американский гребец.
 
 Мерфи, Розмари (род. 1927) — американская актриса.
 Мерфи, Рон (1948—2008) — американский звукоинженер.
 Мёрфи, Рошин (род. 1973) — ирландская певица, солистка дуэта Moloko.

С 
 Мёрфи, Стефани (род. 1978) — американский политик.

Т 
 Мерфи, Таккер (род. 1981) — бермудский лыжник.
 Мерфи, Тед (род. 1971) — американский гребец.
 Мерфи, Терри (род. 1972) — североирландский снукерист.
 Мёрфи, Томми (род. 1962) — североирландский профессиональный снукерист.
 Мерфи, Трой (род. 1980) — американский баскетболист.

У 
 Мерфи, Уильям (1892—1987) — американский врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1934 год).

Ф 
 Мёрфи, Фил (род. 1957) — американский предприниматель и политик.
 Мёрфи, Фил Трой (род. 1976) — канадский регбист ирландского происхождения.

Ш 
 Мерфи, Шей (род. 1985) — американо-черногорская баскетболистка.
 Мёрфи, Шери(род. 1975) — английская актриса и телеведущая.

Э 
 Мерфи, Эдди (род. 1961) — комедийный американский киноактёр 1980-х — 2000-х.
 Мерфи, Эйдан (более известен как Эйдан Гиллен; род. 1968) — ирландский актёр, наиболее известен ролью в телесериале Игра престолов.
 Мерфи, Энни (род. 1986) — канадская актриса.
 Мерфи, Эрик (род. 1990) — американский баскетболист.
 Мерфи, Эрин (род. 1964) — американская актриса.

Составные фамилии 
 Мёрфи-О’Коннор, Кормак (род. 1932) — английский кардинал.

Топоним 
 Мерфи — потухший вулкан в Антарктиде.

Другое 
 Мерфи — роман ирландского писателя и основоположника литературы «абсурда» Сэмюэля Беккета.
 Мерфи — персонаж в серии игр Rayman.
 Майло Мерфи — мультипликационный главный персонаж мультфильма «Закон Мёрфи».

См. также 
 Закон Мерфи, авторство которого приписывается Эдварду А. Мерфи, капитану ВВС США.
 Мерфи Браун — американский комедийный телесериал.
 Мерфи Кровавые Дёсны (1945—1995) — персонаж, джаз-музыкант и кумир Лизы Симпсон в мультсериале «Симпсоны».
 Алекс Мёрфи (Робокоп) — персонаж серии фантастических фильмов: «Робокоп», «Робокоп 2», «Робокоп 3».
 Dropkick Murphys — кельтик-панк-группа из Бостона, названная в честь легендарного бостонского футболиста и боксёра Джона Мёрфи по прозвищу Dropkick («удар в лицо»).

Примечания